Boja negra puede referirse a:
 el nombre común de la planta Artemisia campestris.
 el nombre común de la planta Helichrysum stoechas
 el nombre común de la planta '''''Santolina rosmarinifolia.